Хорхе Као () је кубански глумац.

Филмографија:

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1944.
Кубански глумци